Anthony Henley  (1667–1711) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Weymouth and Melcombe Regis
 Anthony Henley  (1704–1748) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Southampton
 Anthony Henley  (1825–1898) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Northampton, 3. baron Henley
 Anthony Henley  (1858–1925) – brytyjski arystokrata , 5. baron Henley